Кристијан Муцк (Љубљана, 23. фебруар 1941) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|4
|2
|5
|13
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|4
|2
|6
|14
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Добри стари клавир || Милце
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || Карел
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Акција || Карел
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || /
|-
| 1965. || Луција || Болте
|-
| 1966. || Амандус || Јанез
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1972. || Кад дође лав || /
|-
| 1976. || Беле траве || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Трансфер || Дохтар
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || /
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст (ТВ филм) || Андреј
|-
| 1989. || Ветар у мрежи || /
|-
| 1989. || Донатор || Оберштурмбанфирер Херцер
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани